Лопатинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Лопатинцы — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Лопатинцы — село в Шаргородском районе Винницкой области.